Татаренко — українське прізвище.

 Татаренко  Алла Леонідівна — українська славіст, перекладач, історик літератури, літературний критик.
 Татаренко Андрій Борисович — український хокеїст
 Татаренко Андрій Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Татаренко Володимир Миколайович — український вчений та винахідник
 Татаренко Євдокія Борисівна — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва. Герой Соціалістичної Праці (12.09.1949). Депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
 Татаренко Леонід Сергійович — український поет
 Татаренко Тарас Валерійович (1981—2014) — майор міліції, учасник російсько-української війни.
 Татаренко Тетяна Володимирівна — український художник по гриму
 Татаренко Юрій Пилипович — перший перекладач і автор поетичних переспівів романсу Євгена Гребінки «Очі Чорнії».

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко